

Gornji Vakuf-Uskoplje – comune
 Uskoplje – frazione del comune di Ravno

Uskoplje – frazione del comune di Canali